Termenul Algebră se poate referi la:

Algebră, ramură a matematicii
Algebră universală, o mulțime înzestrată cu operații interne, prototipul tuturor structurilor algebrice
Algebră peste un corp, sau structură algebrică, un spațiu vectorial în care este definită înmulțirea între vectori
Algebra polinoamelor, algebra definită pe mulțimea polinoamelor